Ефи́мов (Ефи́мова) — русская фамилия. Производная фамилия от имени .

Носители фамилии

Ефимов

А 
 
 
 
 
 Ефимов, Антон Борисович (род. 1984) — российский футболист.

Б

В 
 Ефимов, Вадим Александрович (1923—2000) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 
 
 
 Ефимов, Вячеслав Борисович (1923—1943) — Герой Советского Союза.

Г 
 Ефимов, Гарий Владимирович (1934—2015) — советский и российский физик, специалист в области квантовой теории поля.
 Ефимов, Геннадий Николаевич (род. 1939) — российский геодезист, специалист в области математической обработки наблюдений.
 
 Ефимов, Геронтий Валентинович (1906—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.

Д

Е

И 
 
 
 Ефимов, Измаил Варсонофьевич (род. 1946) — марийский художник, герольдмейстер.
 Ефимов, Илья Ефимович (Илле Тахти; 1889—1938) — чувашский писатель, фольклорист.
 Иларий (Ефимов) (1778—1845) — архимандрит задонского Богородицкого монастыря.

К

Л 
 Ефимов, Лев Архипович (род. 1953) — чувашский писатель, историк, этнограф.

М 
 Ефимов, Максим Викторович (род. 1974) — народный депутат Украины.
 Ефимов, Матвей Андреевич (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Ефимов, Мирон Ефимович (1915—2013) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Ефимов, Моисей Дмитриевич (1927—2010) — якутский поэт и переводчик.

Н

П 
 Ефимов, Павел Алексеевич (1908—1999) — советский учёный, генеральный директор Ленинградского научно-производственного объединения «Электроавтоматика» Министерства авиационной промышленности СССР, лауреат Сталинской премии 1952 года.
 Ефимов, Павел Иванович (1906—1983) — генерал-полковник, политический работник Советской Армии и ВМФ.
 Ефимов, Пётр Иванович (1920—1974) — Герой Советского Союза.

Р 
 Ефимов, Роман Юрьевич (род. 1976) — российский ориентировщик, двукратный чемпион мира по спортивному ориентированию.

С 
 Ефимов, Семён Вячеславович (род. 1996) — российский горнолыжник
 
 Ефимов, Станислав Валерьевич (род. 1993) — российский футболист.

Т 
 Ефимов, Теодор Ефимович (1947—2016) — советский и российский композитор и пианист, аранжировщик, дирижёр.

Ю 
 Ефимов, Ювеналий Ювенальевич (1941—2016) — российский артист.
 Ефимов, Юрий Михайлович (1937—1991) — белорусский советский дирижёр, народный артист Белоруссии.



Топоним 
 Ефимов — река в России, протекает в Республике Коми, Архангельской области.

См. также 

 Ефим
 
 
 
 
 Ефимовский
 
 Ефимовский район

 Состояние Ефимова — квантовомеханический эффект, предсказанный советским физиком-теоретиком В. Н. Ефимовым.